

Personaggi immaginari
Onslaught – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Onslaught – personaggio dei Transformers

Giochi
Onslaught – videogioco del 1989 per Amiga, Atari ST, PC e Sega Mega Drive
Onslaught – videogioco del 2009 per Wii
Assalto (Onslaught) – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
Onslaught – espansione del videogioco Call of Duty: Ghosts contenente la mappa estinzione Nightfall

Altro
Onslaught – gruppo musicale thrash metal britannico
Onslaught – romanzo di fantascienza di David Sherman del 2002